33-й Чемпионат Дании по шахматам 1942 проходил в Нёрресуннбю в период с  31 марта по 6 апреля.
Действующий чемпион Нильсен, Бьёрн сохранил титул. Экс-чемпион 1940 года Эневолльсен, Йенс второй. Третий многократный призёр Поульсен, Кристиан

Общее количество участников 152.

Сыграно 30 партий, из них известны 18.

Таблица

Примечания

Ссылки 
 Danmarksmesterskabet 1942

Чемпионаты Дании по шахматам
1942 год в шахматах